Gran Turismo, sportkocsitípus, rövidítve GT
 Gran Turismo (film), 2023-ban bemutatandó film
Zene
 Gran Turismo, a The Cardigans albuma (1998)
Videójáték
 Gran Turismo, autóverseny-szimulátor videójáték-sorozat
 Gran Turismo, 1997-ben megjelent videójáték
 Gran Turismo 2
 Gran Turismo 3: A-Spec
 Gran Turismo 4
 Gran Turismo 5
 Gran Turismo 6
 Gran Turismo Sport
 Gran Turismo 7
 Gran Turismo Concept
 Gran Turismo HD Concep
 Gran Turismo 5 Prologue
 Gran Turismo PSP